«Терёхина тарата́йка» — советский рисованный мультипликационный фильм 1985 года студии «Союзмультфильм». Режиссёр Борис Бутаков создал мультфильм-сказку для детей по мотивам сибирских сказов В. Галкина.

Сюжет 
В стародавние времена, в глухом сибирском селе жил-был кузнец — большой мастер — Терёха Махонин. Да вот незадача: не было у него помощника-сотоварища, а одному в таком деле — много ли наработаешь. Позвала как-то раз дочка кузнеца домой в полдень поесть. И слышит он будто в кузнице молоточки стучат. Пошёл он тихонько и увидел, как дочка маленькая в кузницу горшочек молока отнесла, а там на лавке низенький старичок с длинной седой бородой сидит и сказки девочке рассказывает. Затем старичок сказал, что очень музыку любит и молоточками быстро выковал дудочку. Тут кузнец не утерпел и вошёл, а старичок — пропал. Дочка взмолилась: «Пусть старичок-домовичок с нами останется.» Кузнец ответил: «Хорошо дедушка дело знает. Кабы нам вместе работать. Сколько бы добрых колёс понаделали.» Домовой появился и остался. Стали они вместе в кузнице колёса делать с полуслова понимая друг друга. А последние 4 колеса домовой сделал поющими для терёхиной телеги. Готовые колёса погрузил кузнец в телегу, и поехали все вместе на ярмарку. Едут, а колёса плясовую поют, народ вокруг удивляется. В лесу на дорогу разбойники вышли и говорят: «Отдавай коня и телегу!» А домовой тихонько: «Колёса, колёса, попугайте разбойников, играйте песню солдатскую — залихватскую!» А кузнецу закричал: «Гони на них!» Кузнец погнал коня, колёса засвистали солдатскую песню, ошарашенные разбойники разбежались. На ярмарке шла бойкая торговля, и кузнец быстро продал все колёса. Поехали домой и тут пришёл городовой. Понравилась ему поющая телега и отобрал он её себе. Домовой прошептал: «Колёса, колёса, гряньте Камаринскую, да так чтобы телега плясала, лиходеям бока намяла.» Колёса громко запели, лошадь понеслась, телега подскакивала так, что вылетел городовой с помощником прямо в речку. Кузнец с дочкой пешком дошли до леса, а там их нашёл домовой, пригнавший лошадь с телегой. Ещё немало добротных колёс смастерили кузнецы-умельцы, и долго жила память о певучей таратайке веселя и радуя народ.

Создатели

Роли озвучивали 
 Алексей Консовский — читает текст
 Борис Новиков — кузнец Терёха Махонин
 Людмила Гнилова — дочка кузнеца
 Якоб Ромбро — Домовой
 Михаил Погоржельский — разбойник / городовой

Литература 
  (авторский сборник сказов).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Георгий Бородин. «Буся» на сайте Animatograf.ru.

Рисованные мультфильмы СССР 1985 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Бориса Бутакова
Мультфильмы-сказки